Arciere – soldato armato di arco
 Arciere – sportivo che pratica il tiro con l'arco
 Arciere (in latino Arcitenens) – costellazione dello Zodiaco, comunemente nota come Sagittario

Pagine correlate 
 Arcieri (disambigua)